Neuhub ist der Ortsname von

 Neuhub (Au in der Hallertau), Ortsteil des Marktes Au in der Hallertau, Landkreis Freising, Bayern
 Neuhub (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Neuhub (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich

Siehe auch:
 Neuhuber